Mistrzostwa Czech w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Czech w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 18 lipca i 28 września 2015 na skoczniach Ještěd B i Ještěd A w Libercu.

Tytuł mistrza Czech w skokach narciarskich na skoczni normalnej wywalczył Lukáš Hlava, który wyprzedził o 7,5 punktu Romana Koudelkę, a o 9 punktów Jakuba Jandę i Tomáša Vančurę.

W zawodach wziął udział jeden Polak Krystian Gryczuk, który w stawce 21 zawodników zajął 18. miejsce z notą 118 punktów.

Natomiast tytuł na skoczni dużej zdobył Roman Koudelka, który wyprzedził o 10,9 pkt mistrza ze skoczni normalnej Lukaša Hlawę i o 32,6 pkt Jana Maturę.

Także w tym konkursie wystartował Krystian Gryczuk. W stawce 23 zawodników zajął 22. lokatę z dorobkiem 28,7 punktów.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Liberec, 18.07.2015)

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Liberec, 28.09.2015)

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Czech w skokach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015 w Czechach
Sport w Libercu